Алберт Гвидмундсон може имати више значења:
 Алберт Гвидмундсон (фудбалер, 1923)
 Алберт Гвидмундсон (фудбалер, 1958)
 Алберт Гвидмундсон (фудбалер, 1997)